Cette page présente le déroulement et les résultats des cinq premiers tours préliminaires de la Coupe de Belgique 2015-2016. Ces tours furent joués du  au .

À l'occasion de cette édition, le nom commercial de l'épreuve change à la suite du retrait de la société financière « Cofidis ». C'est dorénavant de la « Croky Cup » qu'il faut parler, du nom d'une marque de chips .

Cette édition des tours préliminaires connait une légère adaptation dans la répartition des places qualificatives à l'issue du  puisqu'il n'y a théoriquement que 17 clubs de Division 2 qui entrent au tour suivant. Le tirage est effectué avec un cercle de "D3" tiré au sort pour aller directement au "Tour 4". Peu avant la reprise des compétitions, l'Eendracht Alost obtient gain de cause devant la justice civile et est réintégrée en Division 2 ! Cette nouvelle n'apport cependant aucune modification au programme de la Coupe de Belgique. 

Cette formule des tours préliminaires est la dernière du genre puisque pour l'édition suivante la réforme de la hiérarchie des divisions sera entrée en vigueur. Il y aura non seulement la réduction des niveaux 2 à 4 de, respectivement 17 à 8 clubs, de 36 à 16 et de 64 à 48, mais aussi la création du  avec 64 équipes. Reste à savoir quelle sera encore la part réservée aux cercles provinciaux et si un "tour supplémentaire" sera introduit.

Le tirage au sort des cinq tours préliminaires est prévu le mercredi  à 09h00 au siège central de l'URBSFA.

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2015-2016.

Fonctionnement - Règlement 
La Coupe de Belgique est jouée par matches à élimination directe. Les équipes de Division 1 (Jupiler Pro League) ne commencent l'épreuve qu'à partir des seizièmes de finale. 

Pour l'édition 2015-2016, cinq tours préliminaires concernent 277 clubs issus de tous les niveaux inférieurs à la Jupiler Pro League. 

Ces 277 équipes proviennent des divisions suivantes :
 160 clubs provinciaux
 63 clubs de Promotion (à la suite de la radiation du R. CS Verviétois)
 37 clubs de Division 3
 17 clubs de Division 2

Les 16 équipes qualifiées à l'issue du  affrontent un des 16 clubs de D1 lors des 1/16 de finale.

Participation par provinces 
Le tableau ci-dessous détaille la répartition par provinces des clubs prenant part aux cinq premiers tours de la Coupe de Belgique.

Groupes géographiques 
Lors des deux premiers tours, les équipes sont placées en groupes selon des critères géographiques (provinces et/ou provinces proches). À partir du , il n'y a plus de critères géographiques.

Inversion du tirage au sort 
Le règlement autorise deux clubs à inverser, de commun accord, l'ordre du tirage initial. Au fil des tours, cette pratique est fréquente. Il est bon de savoir qu'en Coupe de Belgique, les recettes aux guichets sont partagées équitablement entre les deux clubs. Un club d'une série inférieure trouve souvent son compte en acceptant de se déplacer chez un adversaire jouant plus haut dans la hiérarchie. La Fédération peut aussi rendre obligatoire cette inversion (ou exiger la tenue du match dans un autre stade) si les conditions de sécurité ne sont pas remplies par l'enceinte devant initialement accueillir la partie.

Prolongation (Prol) - Tirs au But (T a B) 
Lors des TROIS premiers tours, il n'est pas joué de prolongation. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il est procédé immédiatement à une séance de tirs au but pour désigner le club qualifié. Cette disposition réglementaire est induite par le fait que ces tours initiaux se jouent en reprise de saison et que les clubs ne disposent ni de l'entièreté de leur noyau (vacances), ni de la préparation suffisante pour "tenir" efficacement durant 120 minutes.

Légende pour les clubs provinciaux 
 (Anv-) = Province d'Anvers
 (Bbt-) = Province du Brabant (resté unitaire pour le football)
 (OVl-) = Province de Flandre orientale
 (WVl-) = Province de Flandre occidentale
 (Hai-) = Province de Hainaut
 (Lim-) = Province du Limbourg
 (Liè-) = Province de Liège
 (Lux-) = Province du Luxembourg
 (Nam-) = Province de Namur

Le chiffre renseigne la division provinciale concernée (1, 2, 3 ou 4).

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2015-2016.

Légende pour les clubs nationaux 
 (P) = Promotion
 (III)= Division 3
 (II) = Division 2

Premier & Deuxième tour 

Les deux premiers tours concernent 220 clubs répartis en 8 groupes géographiques.

Théoriquement, 110 rencontres doivent être disputées et il n'y a aucun club « bye ». Cependant, on sait que qu'un cercle de  luxembourgeoise renonce à poursuivre ses activités. Il s'agit de la R. US Martelangeoise (matricule 5827) ⇒ voir match , ci-après.

Par ailleurs, le R. Géants Athois a vu son matricule 2899 éviter la radiation de justesse le . Repris, entre autres, par l'ancien international français Nicolas Anelka, ce matricule devrait s'aligner en championnat mais pas en Coupe de Belgique.

La radiation du R. CS Verviétois (matricule 8) réduit le nombre d engagés au premier tour à 223 clubs (63 Promotion), car le Patro Lensois s'il est repêché pour le championnat, ne remplace pas les "Béliers" en Coupe de Belgique.

Le premier tour est prévu le dimanche  (certaines rencontres avancées au samedi 25, voit au vendredi 24), et le deuxième tour se joue le dimanche  (certaines rencontres avancées au ).

Légende

Groupe 1 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 10 clubs de Promotion et 18 équipes provinciales de Flandre occidentale.
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 7 clubs de Promotion et 7 équipes provinciales de Flandre occidentale.

 Match :<small>Le R. Géants Athois (matricule 2899) tiré dans ce groupe ne participe pas. Le club n'a pas été radié comme pressenti et fait l'objet d'une reprise, menée entre autres par l'ancien international français Nicolas Anelka. Toutefois, le club déclare forfait en Coupe de Belgique.</small>

 Groupe 2 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 19 équipes provinciales de Flandre orientale
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 5 équipes provinciales de Flandre orientale.

1 Le K. FC Wetteren est issu d'une union entre le R. RC Wetteren-Kwatrecht et le K. Standaard Wetteren. Pas de fusion, car le matricule du Standaard a été cédé à des investisseurs bruxellois qui souhaitent relancer un cercle dénommé R.W.D.M. (voir match ). Lors de son Assemblée Générale du , l'URBSFA a accepté le changement d'appellation du matricule 5479 en "Racing White Daring de Molenbeek".

 Groupe 3 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 19 équipes provinciales d'Anvers.
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 7 clubs de Promotion et 7 équipes provinciales d'Anvers.

 Groupe 4 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 19 équipes provinciales du Brabant.
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 5 équipes provinciales du Brabant.

 Groupe 5 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 4 clubs de Promotion, 17 équipes provinciales du Hainaut et 7 équipes provinciales de Namur.
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 4 clubs de Promotion, 8 équipes provinciales du Hainaut et 2 équipes provinciales de Namur.

 Match 67 = La rencontre entre le R. Olympic CCM et la R. US Flobecquoise a été jouée le vendredi  à 19h30.

 Groupe 6 
  TOUR = 24 équipes – 12 matches qui concernent 7 clubs de Promotion et 17 équipes provinciales du Limbourg.
  TOUR = 12 équipes – 6 matches qui concernent 6 clubs de Promotion et 6 équipes provinciales du Limbourg.

 Match  = Le FC Apollo 74 Gellik  (matricule 7416) est en "instance de démission" et a déclaré forfait en Coupe de Belgique.

 Groupe 7 
  TOUR = 32 équipes – 16 matches qui concernent 5 clubs de Promotion, 17 équipes provinciales de Liège et 10 équipes provinciales de Namur.
  TOUR = 16 équipes – 8 matches qui concernent 4 clubs de Promotion, 8 équipes provinciales de Liège et 4 équipes provinciales de Namur.

 Match n°161 =Le tirage au sort initial de cette rencontre a été inversé après accord entre les deux clubs.

 Groupe 8 
  TOUR = 28 équipes – 14 matches qui concernent 10 clubs de Promotion et 17équipes provinciales du Luxembourg.
  TOUR = 14 équipes – 7 matches qui concernent 9 clubs de Promotion et 5 équipes provinciales du Luxembourg.

3 LEntente Durbuy est formée en 2015 par la fusion entre la R. Entente Durbuysienne (3008) et le R. FC Bomal (3205).
 Match  = L US Martelangeoise n'aligne pas d'équipe "Premières" en 2015-2016 et a déclaré forfait en Coupe de Belgique".
 Match  = Le R. CS Verviétois ( matricule 8) a été radié lors de l'Assemblée Générale de l'URBSFA du 27/06/2015 et ne peut donc plus participer aux compétitions. En raison de ce cas particulier, on peut donc considérer qu'il n'y a eu que 63 cercles de Promotion engagés. Le  étant le Patro Lensois, repêché en championnat à la suite de la disparition du matricule 8, mais pas en Coupe de Belgique.

 Troisième, Quatrième & Cinquième tour 
Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2015-2016.
 Au  TOUR, 46 rencontres (92 clubs) avec entrée en lice de 36 cercles de Division 3 et les 56 qualifiés du  tour. Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 8).
 Les 56 rescapés des deux premiers tours sont 35 formations de Promotion et 21 clubs des séries provinciales. Les « petits poucets » sont le K. Zwaluwen Olmen (P3 Anvers) et Sportief Rotselaar (P3 Brabant).
 Pas de prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, directement séance de tirs au but.

 Au  TOUR, 32 rencontres (64 clubs) avec entrée en lice des 17 cercles de Division 2 et de 1 club de Division 3 auxquels s'ajoutent les 46 qualifiés du  tour. Rencontres prévues le dimanche  (il est possible que certaines rencontres soient avancées au 15).
 Prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, puis tirs au but après 120 minutes.
 Un cercle de Division 3 a été tiré au sort pour ne commencer son parcours qu'au  tour. Cela car, au moment du tirage au sort du , la "D3" compte 37 équipes pour 17 en "D2". Il s'agit du KV Woluwe-Zaventem.
 Les 46 rescapés des trois premiers tours sont 27 formations de Division 3, 18 formations de Promotion et 1 club des séries provinciales. Le « petit poucet » est le K. FC Merelbeke (P1 Flandre orientale).

Légende

TSIL'ordre initial du tirage au sort a été inversé pour le match n°240.

 Cinquième tour 

Pour les résultats de l'épreuve à partir des seizièmes de finale: voir Coupe de Belgique de football 2015-2016.

Ce cinquième tour, joué le  (certaines rencontres peuvent être avancées au 22), comporte 16 rencontres (32 clubs) entre les 32 qualifiés du  tour. Les seize vainqueurs sont assurés d'affronter un club de Jupiler League lors des seizièmes de finale. Même s'il ne comporte que 16 rencontres, ce  tour peut-être considéré comme un « trente-deuxième de finale ». Prolongation en cas d'égalité à la fin des 90 minutes réglementaires, puis tirs au but après 120 minutes.
 Au  tour, 16 rencontres - Les 32 clubs encore rescapé sont 15 de Division 2, 10 de Division 3, 6 de Promotion et 1 des séries provinciales. Le "petit poucet" qui forge l'exploit d'atteindre le  tour est le K. FC Merelbek (P1 Flandre orientale'').

Légende

Rescapés par tour selon les divisions

Notes et références 

 Site de l'URBSFA
 Pages sportives des journaux et quotidiens de l'époque.
 Archives de l'ASBL Foot100

2016
Coupe M, préliminaires